Колонија Франсиско Хавијер Мина има више значења:

 Колонија Франсиско Хавијер Мина (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија Франсиско Хавијер Мина (Тлалтизапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Франсиско Хавијер Мина (Зилтлалтепек де Тринидад Санчез Сантос), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику